Anders Mattsson, arbitre finlandais de football ;
Arne Mattsson (1919-1955), réalisateur suédois ; 
Gustaf Mattsson (1893-1977), athlète suédois ;
Helena Mattsson (1984-), actrice suédoise, sœur de Sofia Mattsson ;
Jan Mattsson (1951-), joueur puis entraîneur suédois de football ;
Jesper Mattsson (1975-), joueur de hockey sur glace suédois ;
Markus Mattsson (1957-), joueur de hockey sur glace finlandais ;
Per Mattsson (1948-), acteur suédois ;
Sofia Mattsson (1989-), lutteuse suédoise ;
Sofia Mattsson (1991-), actrice suédoise, sœur de Helena Mattson.